Lilla Granholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Granholmen (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Lilla Granholmen (vid Vänoxa, Kimitoön), Åboland, 
 Lilla Granholmen, Sjundeå, Nyland, 
 Lilla Granholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Granholmen (olika betydelser)
Stora Granholmen (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar